Hvítá – w tłumaczeniu "biała rzeka". Nazwa kilku rzek w Islandii.
 Hvítá na zachodzie Islandii
 Hvítá na południu Islandii